Choukri Mesli
 Rachid Mesli
Patronyme algérien